Bantu – gruppo etnolinguistico dell'Africa subsahariana
 Civiltà bantu – antica civiltà dell'Africa meridionale e centrale
 Lingue bantu – famiglia di lingue parlate dai popoli del gruppo bantu
 Bantu – sinonimo di "negro" nei documenti ufficiali del regime dell'apartheid sudafricano
 Bantu – nome proprio diffuso nell'Africa australe